Джованні Тедеско (1972) — італійський футболіст і футбольний тренер.
 Доменіко Тедеско (1985) — італійський футбольний тренер.
 Маріо Кастельнуово-Тедеско (1895 —1968) — єврейський-італійський композитор.

 2882 Тедеско (2882 Tedesco) — астероїд головного поясу